2 miejscowości w Polsce: 
 Zaleś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Korczew 
 Zaleś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń